L'Indy Grand Prix of Sonoma 2012 è la tredicesima tappa della stagione 2012 della Indy Racing League. Si è disputata il 26 agosto 2012 sul Sonoma Raceway e ha visto la vittoria di Ryan Briscoe.

Gara 

Gare dell'IRL 2012